Европско првенство у кошарци 2001. је било међународно кошаркашко такмичење које је одржано у од 31. августа до 9. септембра 2001. у три града Турске: Истанбулу, Анкари и Анталији. СР Југославије је освојила златну медаљу, Турска је освојила сребрну медаљу, док је Шпанија освојила бронзану медаљу. Југословенски репрезентативац Предраг Стојаковић је проглашен за најбољег играча првенства.

Дворане 
Дворана АСКИ Спорт Хале у Анкари је била домаћин групама А и Б. Дворана Експо центар у Анталији је била домаћин групама Ц и Д, док су се у Истанбулској дворани Абди Ипекчи играле утакмице друге фазе.

Преелиминаторна рунда

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Борбе за четвртфинале

Елиминациона рунда

Од 5. до 8. места

Коначан поредак

Састав победничке екипе

Референце

Спољашње везе 

 -{www.fibaeurope.com}-
 -{www.fiba.com}-

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у Турској
Кошарка у 2001.
Анталија
Спорт у Истанбулу